Eucalliax är ett släkte av kräftdjur. Eucalliax ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Eucalliax